Alexander Peya e Bruno Soares erano i detentori del titolo, ma Soares ha deciso di non prendere parte alla competizione. Peya ha fatto coppia con Julian Knowle ma i due sono stati sconfitti in semifinale da Juan Sebastián Cabal e Robert Farah Maksoud.

In finale Henri Kontinen e John Peers hanno sconfitto Cabal e Farah con il punteggio di 6-3, 3-6, [10-7].

Teste di serie 

  Marcelo Melo /  Jean-Julien Rojer (primo turno)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah Maksoud (finale)

 Henri Kontinen /  John Peers (campioni)
 Julian Knowle /  Alexander Peya (semifinale)

Wildcard 

  Kevin Krawietz /  Maximilian Marterer (primo turno)

 Alexander Zverev /  Miša Zverev (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

BMW Open 2016
ATP World Tour 2016